Mouzon pode referir-se às seguintes localidades de França:

Mouzon (Ardenas), comuna do departamento de Ardennes
Mouzon (Charente), comuna do departamento de Charente

Desambiguação